Miejscowości w USA:
 West Newton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w USA:
 West Newton (ang. West Newton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
W Wielkiej Brytanii:
 West Newton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 West Newton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)